Servitenkirche bezeichnet folgende Kirchen des Serviten-Ordens:

 Santa Maria del Parto a Mergellina, Neapel (Italien)

 Servitenkirche (Innsbruck)
 Servitenkirche (Wien)